Ambroise Verschaffelt – botanico belga
 Edouard Verschaffelt – pittore belga
 Jules-Émile Verschaffelt – fisico belga
 Peter Anton von Verschaffelt – scultore fiammingo